ZOF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ocean Falls (Canada)